Voici la liste des planètes mineures numérotées de 23001 à 24000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

23001-23100

23101-23200

23201-23300

23301-23400

23401-23500

23501-23600

23601-23700

23701-23800

23801-23900

23901-24000 

23001-24000